Mommsen är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Mommsen (1821–1913), tysk lärare och historiker
 Hans Mommsen (född 1930), tysk historiker
 Theodor Mommsen (1817–1903), tysk historiker, Nobelpristagare
 Tycho Mommsen (1819–1900), tysk klassisk forskare och rektor
 Wilhelm Mommsen (1892–1966), tysk historiker

Momsen 
 Taylor Momsen (född 1993, Saint Louis), amerikansk skådespelare, sångare och fotomodell

Se även 
 52293 Mommsen

Lågtyska efternamn